Arthur Hoffmann kan syfta på bland andra:

* Arthur Hoffmann (1857–1927), schweizisk politiker
 Arthur Hoffmann (1887–1932), tysk friidrottare
 Arthur Hoffmann (1900–1945), tysk motståndskämpe

Se även 
 Artur Hoffmann (1902–1990), tysk politiker
 Arthur Hofmann (1863–1944), tysk politiker